Алекса́ндр Никола́евич Степа́нов:

 Степанов, Александр Николаевич (1861—1911) — русский художник.
 Степанов, Александр Николаевич (1892—1965) — русский советский писатель.
 Степанов, Александр Николаевич (1910—1991) — гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 Степанов, Александр Николаевич (род. 1983) — украинский футболист.